

Patronyme 

 Pierre-Antoine Huot de Goncourt (1783-1857), homme politique, oncle des frères Goncourt (voir plus bas) ;
 Edmond de Goncourt (1822-1896), écrivain français, frère de Jules ;
 Jules de Goncourt (1830-1870), écrivain français, frère d'Edmond ;
 Frères Goncourt, les deux précédents, duo d'écrivains ayant écrit en collaboration.

Toponyme 

 Goncourt, commune française de la Haute-Marne ;
 Goncourt, ancienne commune française de la Marne ; 
 Goncourt, station de la ligne 11 du métro de Paris.

Autres 
 Prix Goncourt, prix littéraire français ; 
 Académie Goncourt, cénacle littéraire ; 
 Goncourt des animaux, prix littéraire français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France